Prorok
 Prorok – powieść Khalila Gibrana
 Prorok – film z 2009 roku
 Prorok – film animowany z 2014 roku
 Prorok – film z 2022 roku
 w islamie określenie stosowane bez sprecyzowanego imienia odnosi się przede wszystkim do Mahometa